Джуліо Каччіні — італійський композитор і співак, батько Франчески Каччіні
 Франческа Каччіні — італійська композиторка, поетеса, співачка й лютністка, донька Джуліо Каччіні